Bucze ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Bucze (Brzesko) in der Gemeinde Brzesko, Woiwodschaft Kleinpolen
 Bucze (Lubrza) in der Gemeinde Lubrza, Woiwodschaft Lebus
 Bucze (Przewóz) in der Gemeinde Przewóz, Woiwodschaft Lebus
 Bucze (Grębocice) in der Gemeinde Grębocice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bucze (Płoty) in der Gemeinde Płoty, Woiwodschaft Westpommern